En ofullständig lista över alla fartyg som deltog i Operation Ten-Go den 7 april 1945:

Källor
Deltagande fartyg, fullständig lista

Ten-Go
Fartyg i Operation Ten-Go